Schloss Ebnath steht für:

 Unteres Schloss (Ebnath)
 Neues Schloss (Ebnath)

Siehe auch:

 Schloss Ebneth